19-й чемпионат России по мини-футболу прошёл в период с 4 сентября 2010 года по 10 июня 2011 года. В чемпионате приняли участие 11 команд. Розыгрыш примечателен тем, что впервые после восьмилетнего перерыва чемпион России был определён не в результате двухкругового чемпионата, а в серии плей-офф.

В седьмой раз в истории чемпионом страны стало московское «Динамо», обыгравшее в финале екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара».

Участники чемпионата 
АМФР планировала оставить состав участников тем же, какой он был в сезоне 2009—2010. За несколько дней до начала чемпионата от участия отказалась команда «Динамо-2».
 ВИЗ-Синара (Екатеринибург)
 Динамо (Москва)
 Тюмень (Тюмень)
 Газпром-Югра (Югорск)
 ЦСКА (Москва)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Норильский никель (Норильск)
 Дина (Москва)
 Мытищи (Мытищи)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Новая генерация (Сыктывкар)

Формат 
С этого сезона повторно введена стадия плей-офф, в которой приняли участие лучшие 8 команд по итогам регулярного первенства. Игры на каждой стадии проходят до трёх побед одной из команд. Команда, занявшая по итогам регулярного первенства более высокое место, проводит у себя дома первые два матча серии и решающий пятый матч (в случае если он будет необходим), имея, таким образом, преимущество своей площадки.

Регулярный чемпионат 
Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата

Плей-офф 

Игры проходят до трёх побед одной из команд.

1/4 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи — при необходимости

Пятые матчи — при необходимости

1/2 финала 
Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи — при необходимости

Пятые матчи — при необходимости

Серия за 3 место 
Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвёртый матч — при необходимости

Пятый матч — при необходимости

Финал 
Первый матч

Второй матч

Третий матч

Призёры

Лучшие бомбардиры плей-офф

Лучшие бомбардиры всего чемпионата

Лучшие игроки по версии АМФР

См. также 
 Высшая лига чемпионата России по мини-футболу 2010—2011

Ссылки 
 Чемпионат России по мини-футболу на сайте АМФР

Чемпионаты России по мини-футболу
2010 год в мини-футболе
2011 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России в 2011 году